Ferrer kan som auktorsförkortning betyda:

 Roberto L. Ferrer
 R.L. Ferrer

Robotskapade auktorsförkortningar